Континентальный кубок по хоккею с шайбой 2007/08 — 11-й розыгрыш Континентального кубка под эгидой ИИХФ, который проходил с 14 сентября 2007 года по 6 января 2008 года. Суперфинал прошёл в городе Рига, Латвия. Всего в турнире приняли участие 17 стран, от которых выступали по одной команде. «Ак Барс» стал впервые в своей истории победителем кубка, одержав победу во всех трёх матчах суперфинала.

Участвующие команды 
В розыгрыше Континентального кубка по хоккею с шайбой 2008 года приняли участие 17 команд из 17 стран. 4 команды начали турнир с первого раунда, 10 команд со второго раунда, 1 команда с третьего, а «Ак Барс», как представитель страны, имеющей наивысший рейтинг, и «Рига 2000», как хозяин нынешнего турнира, автоматически прошли в суперфинал.

Первый раунд 
Матчи первого раунда проходили с 14 по 16 сентября 2007 года в Меркуря-Чуке, Румыния. Первоначально только победитель группы выходил во второй раунд. Однако в связи со снятием с турнира украинского клуба «АТЭК», во второй раунд выходили две лучшие команды группы А.

Группа A 

Время местное (UTC+2).

Второй раунд 
Матчи второго раунда проходили с 12 по 14 октября 2007 года в Ольборге (Дания), Тилбурге (Нидерланды) и Новы-Тарге (Польша). Победители групп вышли в третий раунд.

Группа В 

Время местное (UTC+2).

Группа С

Группа D 

Время местное (UTC+2).

Третий раунд 
Матчи третьего раунда проходили с 16 по 18 ноября 2007 года в Гренобле, Франция . Команды, занявшие первые два места, вышли в суперфинал.

Группа Е 

Время местное (UTC+1).

Суперфинал 
Суперфинал прошёл с 4 по 6 января 2008 года в Риге, Латвия. Первый раз в своей истории обладателем кубка стал клуб «Ак Барс».

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки:

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

2007/08
2007 год в хоккее
2008 год в хоккее